Les élections législatives saint-marinaises de 1993 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire est formée des démocrates-chrétiens et des socialistes, forte de 40 sièges.

Notes et références

Liens 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1993
1993 à Saint-Marin
Mai 1993